Rönninge kan avse:

Rönninge, Salems kommun – en kommundel och tidigare tätort i Salems kommun
Rönninge, Helsingfors – ett bosättningsområde i Ladugårdens distrikt
Rönninge by – en gammal by vid Rönningesjön i den östra delen av Täby kommun
Rönninge, Ronneby – en stadsdel i den södra delen Ronneby

Se även 
Rönnäng